Agüero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agüero (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Agüero (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar